O Track Designer é um programa de computador para a construção de modelos virtuais (CAD) de ferrovias, monocarris e cidades LEGO.

Criado por Matthew Bates, a sua última versão foi criada em 1998 e opera em ambiente Microsoft Windows.

É considerado como uma das ferramentas mais completas e intuitivas para a criação de projetos LEGO. O usuário pode escolher entre sete diferentes tipos de baseplates para as ruas das cidades, e entre uma dezena de trilhos, consoante a voltagem.

Como a peça de entrocamento de ferrovias para os modelos de 9 volts ainda não existia em 1998, foi introduzida como uma modificação de dois segmentos retos.

O programa não é compatível com o TrackDraw.

Ligações externas
 Site do desenvolvedor

Editores de imagem tridimensional
Lego